I'm Still in Love with You – album di Al Green del 1972
I'm Still in Love with You – singolo di Al Green del 1972, dall'album omonimo
I'm Still in Love with You – album di Roy Orbison del 1974
 I'm Still in Love with You – singolo dei New Edition del 1996, dall'album Home Again
I'm Still in Love with You – singolo di Sean Paul feat. Sasha del 2004, dall'album Dutty Rock